Maupas (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Maupas (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje